C7 puede referirse a:

 C-7, un misil aire-aire italiano, desarrollado en 1957.
 XHGJG-TV Canal 7,  conocido como C7, una estación de televisión con sede en Guadalajara (México).
 C7, un tamaño de papel definido por la ISO 216 que equivale a 81×114 mm.
 Línea C-7 (Cercanías Madrid).
 Línea C7 (TUZSA), ahora esta línea es inexistente y su recorrido lo ha tomado la línea 56.
 Línea C7 (Córdoba).